Portlandia är ett släkte av musslor. Portlandia ingår i familjen Yoldiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor